6 miejscowości w Polsce: 
 Mierzęcin – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew 
 Mierzęcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory 
 Mierzęcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo 
 Mierzęcin – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki 
 Mierzęcin – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew 
 Mierzęcin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin